Окская улица:

 Окская улица — улица в Москве.
 Окская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 «Окская улица» — проектное название станции  Некрасовской линии Московского метрополитена.